Los Molles puede referirse
En Argentina a
 Los Molles (Catamarca), comuna de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Los Molles (Colón), localidad del departamento Colón, provincia de Córdoba, Argentina;
 Los Molles (San Javier), localidad del departamento San Javier, provincia de Córdoba, Argentina;
 Los Molles (San Luis), localidad de la provincia de San Luis, Argentina;
 Los Molles (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;
En Chile a
 Los Molles (Chile), balneario de Chile;
 Estero Los Molles, curso de agua en la Región de Valparaíso;
 Río Los Molles, de la cuenca del río Limarí, en la Región de Coquimbo;
 Central hidroeléctrica Los Molles, que utiliza la fuerza hidráulica del río Los Molles, en la Región de Coquimbo.